Meniskos bezeichnet:

 Meniskos (Bronzeplatte), Bronzeplatte auf antiken Statuen, die Vogelkot abhalten sollte

Meniskos (latinisiert zuweilen Meniscus) war der Name folgender Personen:

 Meniskos (persischer Gesandter), Gesandter des Dareios III. an Alexander den Großen, 332 v. Chr.
 Meniskos (Söldnerführer), skythischer Söldnerführer, der sich mit Satyros II. von Bosporos verbündete
 Meniskos aus Milet, Schiffskapitän im römischen Bundesgenossenkrieg
 Meniskos (sizilianischer Gesandter), aus Entella in Sizilien, Gesandter in Rom, 70 v. Chr.

Siehe auch: Meniscus, Meniskus